Dit is een lijst van ambassadeurs van goede doelen, projecten en dergelijke.

Vanouds is een ambassadeur een vertegenwoordiger van een staat bij de regering van een andere staat. Daarnaast wordt de term ambassadeur of ambassadrice, soms goodwillambassadeur genoemd,  gebruikt voor mensen die hun bekendheid of hun sociale netwerk gebruiken om aandacht te vragen voor een goed doel of een bepaald belang.

Lijst 
De volgende tabel toont mensen die dat soort ambassadeursfuncties vervullen. De tabel kan op verschillende kolommen gesorteerd worden.

Non-gouvernementele ambassadeurs
Liefdadigheid